Jonathan Siegel (ur. 4 lipca 1998) – niemiecki skoczek narciarski, a następnie trener tej dyscypliny sportu. Reprezentant klubu SV Baiersbronn. Medalista mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym, igrzysk olimpijskich młodzieży, olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy oraz mistrzostw kraju.

Młodszy brat Davida Siegela, również skoczka narciarskiego.

Przebieg kariery 
W FIS Cup zadebiutował w 2012, dwukrotnie zajmując miejsca w trzeciej dziesiątce na skoczni w Baiersbronn. Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2015, zajmując 13. miejsce indywidualnie, 4. drużynowo, a także zdobywając złoty medal w konkursie drużyn mieszanych.

W październiku 2015 zdobył punkty w swoim pierwszym starcie w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego. W kolejnych miesiącach zajmował miejsca w trzydziestce również w zimowej części cyklu. Wystąpił na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2016, zajmując 3. miejsce w konkursie indywidualnym, 2. w drużynowym oraz 3. w sztafecie mieszanej. Tydzień później wystartował na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2016, zdobywając złoty medal w zawodach drużynowych.

Po sezonie 2015/2016 nie zdobył już punktów Pucharu Kontynentalnego, startował głównie w niższej rangi zawodach. W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS po raz ostatni wystąpił w marcu 2018, podczas konkursów Alpen Cupu w Chaux-Neuve. Ze względu na problemy zdrowotne z lewym kolanem w kolejnych miesiącach zaczął grać w piłkę nożną w występującym w niższych ligach niemieckich klubie VfR Sulz i w sezonie zimowym 2018/2019 oficjalnie zakończył karierę skoczka narciarskiego, zostając trenerem w swoim macierzystym klubie z Baiersbronn.

Reprezentując Badenię-Wirtembergię, zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym Mistrzostw Niemiec 2015.

Mistrzostwa świata juniorów

Drużynowo

Starty J. Siegela na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Siegela na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Siegela na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1998